Црногорска партија, односно црногорска странка може бити:

 Црногорска странка (1925), познатија као Црногорска федералистичка странка 
 Црногорска странка (1990), бивша политичка партија у Црној Гори 
 Црногорска партија (Србија), политичка партија етничких Црногораца у Србији
 Црногорска (партија), ванпарламентарна политичка партија у Црној Гори
 било која политичка партија, односно странка са црногорским предзнаком